Аде́ль Францу́зская () — средневековые французские благородные дамы:
 Адель Французская (графиня Понтье) (1160—не ранее 1213) — дочь Людовика VIII, невеста Ричарда Львиное Сердце.
 Адель Французская (графиня Фландрии) (1009—1079) — дочь Роберта II, жена Бодуэна V.